Slag bij de Bagradas (239 v.Chr.) tijdens de Carthaagse huurlingenoorlog tussen Hamilcar Barkas en de stad Utica.
Slag bij de Bagradas (203 v.Chr.) tijdens de Tweede Punische Oorlog tussen de Romeinen onder Scipio Africanus en een gecombineerd Carthaags/Numidisch leger onder Hasdrubal Gisco en Syphax.
Slag bij de Bagradas (49 v.Chr.) - tijdens de Burgeroorlog tussen Pompeius en Caesar tussen Scribonius Curio en de gecombineerde troepen van Attius Varus en Juba I van Numidië.